Канна — назва одного з родів ссавців з родини бикові
 Канна () — рід рослин родини Каннові порядку Імбироцвіті
 Канна — японське ім'я
 Канна — девіз правління Імператора Кадзана та Імператора Ітідзьо в 985–987 роках

 Канна — муніципалітет, регіон Калабрія, провінція Козенца, Італія
 Канна — село, гміна Болеслав, Домбровський повіт, Малопольське воєводство, Польща
 Канна — селище, Табунський район, Алтайський край, Росія
 Канна — містечко, префектурі Ґумма, Японія